Хоменков (Хоменкова) — фамилия. 

Известные носители:
 Хоменков, Леонид Сергеевич (1913—1998) — советский легкоатлет, заслуженный тренер СССР, директор ВНИИФК.
 Хоменков, Николай Никифорович (1923—1944) — Герой Советского Союза.

 Хоменкова, Нина Васильевна (1912—2007) — советская спортсменка и тренер.

См. также 
 Хоменково